Freybe ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Freybe (1886–1982), deutscher Politiker (Wirtschaftspartei)
 Jutta Freybe (1917–1971), deutsche Schauspielerin
 Otto Freybe (1865–1923), deutscher Meteorologe